Eckel steht für:

 Eckel (Rosengarten), Ortsteil von Rosengarten, Landkreis Harburg, Niedersachsen

Eckel ist der Familienname folgender Personen:
 August Eckel (1896–1978), deutscher Pädagoge und Landrat
 Bruce Eckel (* 1957), US-amerikanischer Informatiker
 Gerhard Eckel (* 1962), österreichischer Musikwissenschaftler und Medienkünstler
 Heyo Eckel (* 1935), deutscher Radiologe und Standespolitiker
 Horst Eckel (1932–2021), deutscher Fußballspieler
 Inge Eckel (1932–2003), deutsche Leichtathletin
 Ingrid Eckel (* 1944), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Jakob Eckel (um 1670–1754), österreichischer Baumeister, siehe Jakob Oeckhl
 Jan Eckel (* 1973), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Johann Michael Eckel (1870–1960), deutscher Schreiner und Gewerkschafter
 Klaus Eckel (* 1974), österreichischer Kabarettist

 Kyle Eckel (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Manuel Eckel (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Paul Eckel (1900–1971), deutscher Mediziner und Standespolitiker
 Reiner Eckel (* 1953), deutscher Politiker (SPD), MdL Sachsen-Anhalt
 Shirley Eckel (* 1932), kanadische Leichtathletin
 Uwe Eckel (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Winfried Eckel (* 1960), deutscher Komparatist 

Siehe auch:
 Eckhel
 Eckl
 Ekel (Begriffsklärung)